Minutillo puede hacer referencia a:

Francesco Minutillo, botánico italiano.
Gastón Minutillo, futbolista argentino.
Mickey Minutillo, futbolista estadounidense.